Porres ist der Familienname der folgenden Personen:

 Martin von Porres (1579–1639), peruanischer Dominikanerbruder, der als Heiliger verehrt wird
 Nannie Porres (* 1939), schwedische Sängerin und Schauspielerin